Barrias est un patronyme porté notamment par :

 Félix-Joseph Barrias (1822-1907), peintre français ;
 Louis-Ernest Barrias (1841-1905), sculpteur français.